Allianz Cup — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования традиционно проводятся в столице Болгарии — в Софии в начале осени.

Общая информация 
Благодаря высокому уровню национального женского тенниса в Болгарии периодически появлялось финансирование для организации различного рода профессиональных турниров. Непосредственно Allianz Cup ведёт свою историю с 1991 года. Первые 17 лет своей истории соревнование обладало довольно небольшим призовым фондом в 25 000 долларов США и привлекала к себе в основном игроков, далёких от элиты мирового тенниса. Хотя и в этот период чемпионами турнира становились люди, которые позже добивались немалых успехов в профессиональном туре: так чемпионка турнира 1999 года Марта Марреро через несколько лет вошла в число 50 сильнейших теннисисток мира, а чемпионка турнира-2006 Андреа Петкович и вовсе бывала в элитной десятке.

Статус турнира сильно поменялся в 2008 году: найденное дополнительное финансирование позволило увеличить призовой фонд в четыре раза. Данное событие не могло не сказаться на составе — турнир вошёл в осеннюю европейскую грунтовую серию, проводящуюся между US Open и октябрьскими турнирами высших категорий WTA. На соревнование в куда большем количестве, чем прежде, стали заявляться игроки первой сотни одиночного рейтинга. В 2012 году призовой фонд турнира был вновь снижен до 25 тысяч долларов. Одной из причин этого стала покупка столицей Болгарии прав на Итоговый турнир международной серии WTA.

Победительницы и финалистки
Список чемпионок одиночного турнира весьма разнообразен по составу: за историю соревнований в нём побеждали представительницы 15 стран и ни одной турнир так и не покорился дважды. Лидером своеобразного национального зачёта является Испания, чьи представительницы четырежды поднимали над головой главный приз соревнования, есть среди чемпионок и болгарки. В современной истории турнира наиболее удачно в нём также выступали испанки, завоевавшие два титула и ещё раз игравшие в финале.

Список победителей парных соревнований также весьма многочислен, но здесь нашлись три спортсменки, выигравшие софийский кубок более одного раза — на счету аргентинки Лауры Монтальво и двух болгарок — Любомиры Бачевой и Десиславы Топаловой — по два титула. Однако все эти успехи пришлись на первый период в истории турнира. Не единожды парный турнир покоряли дуэты, составленный из теннисисток, представляющих на тот момент одну страну: на сегодняшний день на счету таких пар десять титулов. Только представительницы Болгарии побеждали на турнире таким образом более одного раза.

Представительницы бывшего СССР также значатся в списках чемпионов софийского турнира. Одиночный турнир покорялся только грузинке Маргалите Чахнашвили, зато парный выигрывало сразу пятеро представительниц бывшего Советского Союза: титулы на счету Карины Курегян (стала чемпионкой ещё представляя СССР), россиянок Веры Душевиной, Галины Воскобоевой (вместе выиграли турнир-2002) и Нины Братчиковой, а также эстонки Марет Ани.

Финалы разных лет

Примечания

См. также 

 Цикл женских турниров ITF

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Архив результатов на сайте ITF